Il doppio maschile del Portugal Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Santiago González e Scott Lipsky per 6-3, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (finale)
  David Marrero /  Marcelo Melo (semifinale)

  Santiago González /  Scott Lipsky (campioni) 
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (semifinale)

Wildcard 

  Frederico Gil /  Pedro Sousa (quarti di finale)

  Frederico Ferreira Silva /  Leonardo Tavares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Portugal Open 2013
ATP World Tour 2013